Siemiatycze – miasto w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim
 Siemiatycze – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim
 Siemiatycze – gromada
 Siemiatycze – stacja kolejowa w Siemiatyczach-Stacji, w województwie podlaskim

Zobacz też 
 Bitwa pod Siemiatyczami
 Dekanat Siemiatycze
 Powiat siemiatycki
 Siemiatycze-Stacja
 Cresovia Siemiatycze